Fowkes steht für:

 Fowkes (Missouri), Unincorporated Community im US-Bundesstaat Missouri

Fowkes ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Fowkes (1894–1966), britischer General
 Conard Fowkes (1933–2009), US-amerikanischer Schauspieler
 Mary Fowkes (1954–2020), US-amerikanische Ärztin und Neuropathologin
 Robert Fowkes (1913–1998), US-amerikanischer Linguist

Siehe auch:

 Fawkes
 Folkes